Pic de la Cabaneta kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Pic de la Cabaneta, Ransol, bergstopp, 
 Pic de la Cabaneta, Incles, bergstopp,